Алексе́евка () — деревня в Корткеросском районе Республики Коми. Входит в сельское поселение Нившера.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Нившера в устье ручья Мельница-Ёль, в 4 км от центра сельского совета Нившера, в 95 километрах на северо-восток от райцентра, села Корткерос.

Название 
По местной легенде, деревня получила своё название в честь первого жителя Габова Алексея Михайловича (1879 — ?).

История 
В переписях 1916, 1918 и 1920 гг. и списке населенных пунктов 1925 г. не значится. Выделена в 1925 году перед переписью 1926 г. из состава деревни Тист Нившерского сельсовета. По переписи 1926 г. в Алексеевке было 19 дворов, 94 жителя, в 1939 г. — 192 жителя. На топографических картах 1940-х гг. — Алексеевская, в списке населенных пунктов 1956 г. — Алексеевка. В 1959 г. — 128 жителей, в 1970 г. — 210 жителей, в 1979 г. — 190 жителей, в 1989 г. — 122 жителя, в начале 1995 г. — 157 жителей, 59 хозяйств.

Население

Литература 
  Жеребцов И. Л. Населенные пункты Республики Коми : историко-демографический справочник. — М.: Наука, 2001. — 580 с.

Примечания 

Населённые пункты Корткеросского района